Hofgarten è un termine tedesco che significa "giardino di corte" e si riferisce al giardino di una residenza reale, principesca o comunque nobiliare.

Hofgarten – Innsbruck
Hofgarten – Monaco di Baviera

Pagine correlate 
Hopfgarten – pagina di disambiguazione